Por Feuerbach, sobrenome de origem alemã, pode estar à procura de:

Paul Johann Anselm von Feuerbach, jurista alemão, iniciador de reformas humanistas no direito penal que influenciou todo o mundo.
Ludwig Feuerbach, filósofo, filho de Anselm von Feuerbach, que influenciou Karl Marx.
Joseph Anselm Feuerbach, arqueólogo e professor, filho do jurista e pai do pintor.
Anselm Feuerbach, neto do jurista, pintor alemão.

Desambiguação